Paperboy signifie livreur / vendeur de journaux en anglais ;

Cinéma 
 Paperboy (The Paperboy) est un film policier américain écrit et réalisé par Lee Daniels, sorti en 2012 ;
 The Paper Boy est un film d'horreur canadien réalisé par Douglas Jackson et sorti en 1994.

Jeux vidéo 
 Paperboy est un jeu vidéo développé et édité par Atari Games sur borne d'arcade en 1984 ;
 Paperboy 2 est un jeu vidéo sorti en 1991 sur NES, faisant suite au précédent.

Littérature 
 , roman de Peter Dexter publié en 1995, dont est inspiré Paperboy